Ю́лянйо́ки () — ручей в России, протекает по территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Карелии. Длина ручья — 12 км.

Ручей берёт начало из ламбины без названия и далее течёт преимущественно в северо-западном направлении по заболоченной местности. В среднем течении протекает через озеро Гнилое. Впадает в реку Юуванйоки на высоте 103 м над уровнем моря.

Ручей имеет пять притоков суммарной длиной 11 км.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Название ручья переводится с финского языка как «верхний ручей».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212202000010938.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Юуванйоки
Реки Суоярвского района